Ranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Helena Ranta (né en 1946), dentiste et enquêteuse légiste finlandaise
Kristian Ranta (né en 1981), guitariste finlandais
Roope Ranta (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Sulho Ranta (1901-1960), compositeur et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1973), drummer finlandais
Ville Ranta (né en 1978), auteur finlandais de bande dessinée

Toponyme

Ranta, village de la commune de Bogata

Voir aussi
Antti Raanta (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois